Карла Ребекки — аргентинская хоккеистка на траве.

 Ребеки, Франсуа Трофим — марсельский негоциант, деятель Великой французской революции, депутат Конвента, жирондист.